Хенераль-Лагос () — коммуна в Чили, в провинции Паринакота и области Арика-и-Паринакота .

Территория — 2244,4 км². Численность населения — 684 жителя (2017). Плотность населения — 0,31 чел./км².

Административный центр — поселок Висвири.

Расположение 
Поселок Висвири самая северная точка страны, и расположен в пограничном районе рядом с точкой схождения границ между Чили, Перу и Боливией. Он расположен на высоте 4064 метров и в 270 км от Арики и рядом с боливийским населенным пунктом Чаранья.

Коммуна граничит:
 на севере — с регионом Такна (Перу)
 на востоке — с департаментом Ла-Пас (Боливия)
 на юге — с коммунами Арика, Путре
 на западе — с провинцией Такна (Перу)

Этимология 
Название коммуны дано в честь генерала Педро Лагоса, который запланировал и осуществил штурм холма Морро-де-Арика.

История 
Коммуна Хенераль-Лагос была создана 30 декабря 1927.

Достопримечательности 
Каждое воскресенье проводится ярмарка «Дорожного столба Трифино», где самый желанный продукт — кокороко, боливийский ликер 93º крепости. Это — одна из коммун самых бедных и наименее развитая во всей стране.

На её территории находится вулкан вулкан Такора (его восточная часть) и часть старинной железной дороги, которая объединяет города Арика и Ла-Пас. Другой важный населенный пункт в коммуне — Косапилья, находящийся близко к Висвири.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г  Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

== Важнейшие населенные пункты ==

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
 Коммуна Хенераль-Лагос (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили